Gaudino ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Gaudino (* 1970), italienischer DJ und Produzent
 Gianluca Gaudino (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Giuseppe Gaudino (* 1957), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Juan Gaudino (1893–1975), argentinischer Rennfahrer
 Lucio Gaudino (* 1953), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Maurizio Gaudino (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Robert L. Gaudino († 1974), US-amerikanischer Politologe